Velika nagrada Kanade 2006 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2006. Odvijala se je 25. junija 2006.

Rezultati

Kvalifikacije 

Opomba
 David Coulthard je bil kaznovan s pribitkom desetih mest zaradi menjave motorja, tako da je moral štartati z 22. štartnega mesta.

Dirka 

|-
! 1
| 1 ||  Fernando Alonso || Renault
| 70
| 1:34:37,308
| 1
| 10
|-
! 2
| 5 ||  Michael Schumacher || Ferrari
| 70
| + 2,111 s
| 5
| 8
|-
! 3
| 3 ||  Kimi Räikkönen || McLaren-Mercedes
| 70
| + 8,813 s
| 3
| 6
|-
! 4
| 2 ||  Giancarlo Fisichella || Renault
| 70
| + 15,679 s
| 2
| 5
|-
! 5
| 6 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 70
| + 25,672 s
| 10
| 4
|-
! 6
| 8 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 69
| +1 krog
| 4
| 3
|-
! 7
| 16 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 69
| +1 krog
| 13
| 2
|-
! 8
| 14 ||  David Coulthard || Red Bull-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 22
| 1
|-
! 9
| 12 ||  Jenson Button || Honda
| 69
| +1 krog
| 8
|
|-
! 10
| 21 ||  Scott Speed || Toro Rosso-Cosworth
| 69
| +1 krog
| 17
|
|-
! 11
| 15 ||  Christian Klien || Red Bull-Ferrari
| 69
| +1 krog
| 12
|
|-
! 12
| 9 ||  Mark Webber || Williams-Cosworth
| 69
| +1 krog
| 16
|
|-
! 13
| 20 ||  Vitantonio Liuzzi || Toro Rosso-Cosworth
| 68
| +2 kroga
| 15
|
|-
! 14
| 18 ||  Tiago Monteiro || MF1-Toyota
| 66
| +4 krogi
| 18
|
|-
! 15
| 22 ||  Takuma Sato || Super Aguri-Honda
| 64
| Trčenje
| 20
|
|-
! Ods
| 17 ||  Jacques Villeneuve || BMW Sauber
| 58
| Trčenje
| 11
|
|-
! Ods
| 7 ||  Ralf Schumacher || Toyota
| 58
| Odstop
| 14
|
|-
! Ods
| 4 ||  Juan Pablo Montoya || McLaren-Mercedes
| 13
| Trčenje
| 7
|
|-
! Ods
| 11 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 11
| Okvara
| 9
|
|-
! Ods
| 23 ||  Franck Montagny || Super Aguri-Honda
| 2
| Motor
| 21
|
|-
! Ods
| 10 ||  Nico Rosberg || Williams-Cosworth
| 1
| Trčenje
| 6
|
|-
! Ods
| 19 ||  Christijan Albers || MF1-Toyota
| 0
| Trčenje
| 19
|
|}

Opombe 

 Vodilni: Fernando Alonso 1–22, 25–49, 53–70; Kimi Räikkönen 23–24, 50–52

Formula 1 sezona 2006
2006